Те-Анау () — озеро в юго-западной части острова Южный (Новая Зеландия). Площадь озера составляет 348 км², что делает его вторым по площади озером Новой Зеландии (после озера Таупо) и крупнейшим озером острова Южный. Оригинальное название (на языке маори) — Te Ana-au («пещера бурлящей воды»).

Длина Те-Анау составляет около 65 км. В западной части озера расположены три крупных фьорда. Высота озера над уровнем моря составляет 210 м, максимальная глубина — 270 м.

В озеро впадает несколько рек, крупнейшей из которых является река Эглинтон, которая вытекает из озера Ганн и впадает в Те-Анау в его восточной части. Из озера вытекает река Уаиау, которая в дальнейшем впадает в озеро Манапоури. В юго-восточной части Те-Анау расположен одноимённый город.

Значительная часть озера является частью Национального парка Фьордленд.

Местность вокруг Те-Анау холмиста, а в некоторых местах гориста (особенно на западном берегу, где расположены горы высотой до 1400 м).

Озеро известно тем, что там обнаружена птица такахе, ранее считавшаяся вымершей.

Примечания 

Бассейн Уаиау
Озёра Новой Зеландии
Водные объекты Саутленда